Караман () — село в Гёйчайском районе Азербайджана.

География 

Расположено на Ширванской равнине к юго-востоку от районного центра Гёйчай.

История 

Основание населённого пункта восходит к тюркам-караманлы.

В начале XIX века Восточное Закавказье вошло в состав Российской империи. Высочайшим указом от 14 декабря 1846 года была образована Шемахинская губерния, просуществовавшая до 1859 года, пока она не была переименована в Бакинскую.

В одном из исторических документов того времени в «Описание Ширванской провинции», составленном в 1819 году, упоминается «татарское» селение Караманъ.

По сведениям на 1856 год даётся перечень населённых пунктов Шемахинской губернии и среди них упоминается селение под названием Караманъ, Садаринского магала данной губернии.

Население 

В материалах посемейных списков на 1886 год, приводятся сведения об Караманъ Геокчайского уезда Бакинской губернии, в селении насчитывалось 54 дыма и 298 жителей и все «татары»-сунниты (азербайджанцы-сунниты), из которых 295 крестьяне (53 дыма) на казённой земле и 3 представителей духовенства.

По Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года в Карамане Карабахкальского сельского общества Геокчайского уезда Азербайджанской ССР проживало 517 человек (123 хозяйства). Преобладающая национальность — тюрки-азербайджанцы.

В селе развито садоводство.
Основная выращиваемая культура — айва, один из сортов которой носит название «Гараман».

Примечания 

Населённые пункты Гёйчайского района